Lucullus steht für:

 Lucullus (Cicero), 2. Teil der Academica priora (45 v. Chr.)

als Kurzname:
 Lucius Licinius Lucullus (117–56 v. Chr.) römischer Senator und Feldherr
 Lucius Licinius Lucullus (Konsul 151 v. Chr.), römischer Politiker 
 Marcus Terentius Varro Lucullus (* um 116–nach 56 v. Chr.), Konsul der Römischen Republik

Siehe auch:
 Lukullus (Begriffsklärung)